Herengracht (Almelo), gracht in Almelo
Herengracht (Amsterdam), gracht in Amsterdam
Herengracht (Den Haag), gedempte gracht in Den Haag
 Herengracht (Haarlem), aanvangkelijk een andere benaming voor de Nieuwe Gracht
 Herengracht (Leiden), gracht in Leiden
Herengracht (Maarssen), straat langs de Vecht in Maarssen
Herengracht (Middelburg)
Herengracht (Muiden), gracht in Muiden 
Herengracht (Utrecht), gedempte gracht in Utrecht, ook wel Moesgracht genoemd
Herengracht (Weesp), gracht in Weesp
Herengracht (Zaandam), gedempte gracht in Zaandam

Zie ook
Heerengracht (Franeker)
Heerengracht (Hasselt)
Heerengracht (Meppel)
Heerengracht (Kaapstad)
Nieuwe Herengracht, gracht in Amsterdam